Фа (, міжнародне позначення F) одна із семи назв нот. 

Частота звуку в першій октаві (рівномірно темперований стрій): 349,2 Герц

Нотація в різних октавах

Абсолютна висота

Примітки 

Ноти